РТС  — Сумська обласна державна телерадіокомпанія.
 РТС (канал)  — Радіо Телебачення Сербії (срб. Радио Телевизија Србије), державна телерадіокомпанія.
 РТС (біржа) — російська фондова біржа.